Salgo ist der Familienname von
 Ludwig Salgo ungarisch-deutscher Familienrechtler
 Nicolas M. Salgo ungarisch-amerikanischer Unternehmer und Botschafter